

Lee Evans 

 Lee Evans (1947-2021), athlète américain ;
 Lee Evans (1981-), joueur de football américain ;
 Lee Evans (1964-), acteur britannique ;
 Lee Evans (1994-), joueur de football gallois.